Religie:
Abaddon, beheerder van het dodenrijk, in de Bijbel de engel des afgronds genoemd
Azraël (engel), de aartsengel van de dood in sommige buitenbijbelse tradities. 
Gabriël (aartsengel), in de joodse traditie naast boodschapper van God ook als "engel des doods" beschouwd
Michaël (aartsengel)
Samaël, engel des doods in de joodse leer

Personen:
Josef Mengele, een Duits kamparts in het vernietigingskamp Auschwitz die de bijnaam "engel des doods" kreeg
Lucia de Berk, vrijgesproken van vijf moorden, werd bestempeld als "de engel des doods"
Kirsten Gilbert, Amerikaans verpleegkundige die ten minste vier patiënten vermoordde

Kunst en cultuur:
Een beeld van kunstenaar Wilfried Pas
Engel des doods, een beeld van kunstenaar Fred Carasso
Een boek van de schrijver Jonathan Kellerman

Overig:
Kleverige knolamaniet, een giftige paddenstoel die in het Frans ook wel ange de la mort (engel des doods) wordt genoemd

Zie ook 
Angel of Death, een lied van de Amerikaanse band Slayer